Wesley Koolhof e Kevin Krawietz erano i detentori del titolo, ma Koolhof ha deciso di non partecipare. Krawietz, invece, ha difeso il titolo in coppia con Andreas Mies, battendo in finale Rafael Matos e David Vega Hernández con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (primo turno) 
  John Peers /  Filip Polášek (quarti di finale)

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (campioni) 
  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop (quarti di finale)

Wildcard 

  Yannick Hanfmann /  Daniel Masur (primo turno, ritirati)

  Philipp Kohlschreiber /  Max Hans Rehberg (primo turno)

Ranking protetto 

  Julio Peralta /  Franko Škugor (primo turno)

Alternate 

  Victor Vlad Cornea /  Petros Tsitsipas (primo turno)

  Philip Florig /  Maximilian Homberg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2022